Дмитрук — українське прізвище. Походить від чоловічого імені Дмитро.

 Дмитрук Анастасія Миколаївна (* 1991) — українська поетеса, авторка вірша рос. «Никогда мы не будем братьями».
 Дмитрук Андрій Всеволодович (*10 липня 1947, Київ) — український письменник-фантаст і сценарист. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Дмитрук Артем Геннадійович (* 1993) — український підприємець, громадський діяч. Народний депутат України 9-го скликання
 Дмитрук Віра Максимівна (*17 вересня 1925, Кривошиїнці) — Депутат Верховної Ради Української РСР 8-го скликання.
 Дмитрук Віктор (*24 листопада 1945, Львів) — український перекладач, літературознавець, кандидат філологічних наук.
 Дмитрук Володимир Дмитрович — старший лейтенант, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Дмитрук Володимир Іванович (*10 січня 1976, с. Хороша Липовецького р-ну Вінницької обл.) — український історик, краєзнавець, відповідальний секретар Національної спілки краєзнавців України.
 Дмитрук Даниїл Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, повний кавалер ордена «За мужність».
 Дмитрук Дмитро Савич (Його високопреосвященство кир Софро́ній) (1940) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Черкаський і Канівський.
 Дмитрук Леонтій Михайлович (*1949) — народний депутат Верховної Ради України 1-го скликання.
 Дмитрук Людмила Миколаївна (*25 жовтня 1963) — український політик, міський голова Корця.
 Дмитрук Никанор Костьович (* 26 липня 1902 — †18 червня 1938) — український етнограф, музеєзнавець доби Розстріляного відродження.
 Дмитрук Олег Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дмитрук Олександр Микитович (6 лютого 1957, Вінниччина)  — письменник, вінницький краєзнавець, власний кореспондент Національної радіокомпанії України у Вінницькій області.
 Дмитрук Олександр Степанович (1970—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дмитрук Олександр Юрійович (*25 квітня 1965, Київ) — український ландшафтознавець, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Дмитрук Олена Василівна (* 1983) — українська спортсменка, Заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу.
 Дмитрук Пітер (1920 — 1943) — сержант Королівських канадських ВПС.
 Дмитрук Таїсія Наумівна (*3 квітня 1921) — український редактор, сценарист. Була членом Спілки кінематографістів України.

Українські прізвища
Прізвища на -ук